Bandyta – osoba dokonująca napadów lub morderstw, przestępca (bandytyzm)
 Bandyta – włoski film w reżyserii Alberta Lattuady z 1946 roku
 Bandyta – polski film w reżyserii Macieja Dejczera z 1997 roku
 Bandyta – argentyński film w reżyserii Pablo Fendrika z 2007 roku
 Jednoręki bandyta – maszyna hazardowa

Zobacz też:
 Rozbójnik
 Ostatni żywy bandyta – amerykański western z 1993 roku
 Bandyci – film fabularny produkcji amerykańskiej z 2001 roku
 Bandyci czasu – brytyjska komedia fantasy z 1981
 Uwaga! Bandyci! – film dramatyczny produkcji włoskiej z 1951 roku